Дау имеет значения:

 Дау, Герард (1613—1675) — нидерландский художник, принадлежит к кругу «малых голландцев».
 Дау, Джон () — шотландский футболист.
 Дау — небольшое парусное судно.
 Дау — неформальное прозвище советского физика Льва Ландау.

 «Дау» — художественный фильм про Льва Ландау.
 ДАУ (проект) — кино-арт-проект (2019).

 Дау — уезд городского округа Сяогань провинции Хубэй (КНР).

См. также